Кобызево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кобызево — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Кобызево — деревня в Сычевском районе Смоленской области.